Otherness – libro di David Brin del 1994
 Otherness – EP dei Cocteau Twins del 1995
 Otherness – album dei Alexisonfire del 2022